Väike-Maarja (gemeente), een gemeente in Estland.
 Väike-Maarja (plaats), de hoofdplaats van die gemeente.